Gringore ist der Familienname folgender Personen:

 Cyril Gringore (* 1972), französischer Fußballschiedsrichter
 Pierre Gringore (1475–1539), französischer Schriftsteller, Dramaturg und Schauspieler